Stadion Leśny w Kielcach
 Stadion Leśny w Olsztynie
 Stadion Leśny w Sopocie
 Stadion Leśny w Bydgoszczy